Игры в Группе А на чемпионате мира 2014 года проходили с 12 по 23 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Бразилии — страны-хозяйки чемпионата, Хорватии, Мексики  и Камеруна.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группе В, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем Группы В.

Команды

Статистика личных встреч до ЧМ

Бразилия - Хорватия 
Команды играли между собой 2 раза.
В рамках чемпионата мира эти команды встречались 1 раз, на ЧМ-2006 в Германии.
 1:0 .
Также в 2005 году команды провели товарищеский матч, который закончился вничью, 1:1.

Мексика - Камерун 
Команды играли между собой один раз в 1993 году:
 1:0

Бразилия - Мексика 
Провели между собой 39 матчей (победа Бразилии - 23, Мексики - 10, ничья - 7). 
В рамках ЧМ:
ЧМ-1950:  4:0  (первый матч между этими сборными)
ЧМ-1954:  5:0 
ЧМ-1962:  2:0

Камерун - Хорватия 
Никогда не играли между собой

Камерун - Бразилия 
Играли между собой 4 раза:
В рамках ЧМ-1994:  3:0 
Итого Бразилия выиграла 3 раза, а Камерун 1 раз (в рамках Кубка Конфедераций 2003 Камерун выиграл 1:0)

Мексика - Хорватия 
В рамках ЧМ:
ЧМ-2002:  0:1 
Другие матчи:
 3:0  (1992)
 1:2  (1999)

Таблица 

Время указано местное (UTC-4 для Манауса, UTC-3 для остальных городов).

Для перевода к времени участников: Хорватия использует центральноевропейское летнее время. Мексика использует часовые пояса летом от UTC−07:00 до UTC−05:00. Камерун использует западное центральноафриканское время.

1 тур

Матч № 1. Бразилия  — Хорватия 

Фотогалерея

Особенности матча
 Автогол Марсело стал первым автоголом сборной Бразилии за всю историю чемпионатов мира.
 Впервые в истории чемпионат мира начался с автогола.

Матч № 2. Мексика  — Камерун

2 тур

Матч № 17. Бразилия  — Мексика

Матч № 18. Камерун  — Хорватия 

Фотогалерея

3 тур

Матч № 33. Камерун — Бразилия

Матч № 34. Хорватия — Мексика

Примечания

Ссылки 
 Информация о чемпионате мира на сайте ФИФА  

Чемпионат мира по футболу 2014